Albovia tripartita är en flockblommig växtart som först beskrevs av Kalen., och fick sitt nu gällande namn av Boris Konstantinovich Schischkin. Albovia tripartita ingår i släktet Albovia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tripartita